Een verkeersweg:
N58 (België)
N58 (Frankrijk)
N58 (Nederland), zie Rijksweg 58